

Localidades
Carbon (Indiana)
Carbon (Iowa)
Carbon (Texas)
Condado de Carbon
Ou ainda:
Carbon-Blanc
Carbon Cliff
Carbon Hill
Glen Carbon
East Carbon
Mount Carbon
Port Carbon
Laguna del Carbón
Villa del Carbón

Outros 
Need for Speed: Carbon

Desambiguação